Söğüt, città della Turchia
Distretto di Söğüt, distretto della Turchia
Söğüt Çayı, fiume della Turchia
Diga di Söğüt, diga della Turchia